Карьямаа — топоним в Эстонии:

 Карьямаа — деревня в уезде Ида-Вирумаа.
 Карьямаа — микрорайон в Таллине.